Јанг има више значења:
 Округ Јанг (Тексас), округ у америчкој савезној држави Тексас
 Јанг (Аризона), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Аризона
 Моћни Џо Јанг, филм из 1998. који је режирао Рон Андервуд
 Јин и јанг, филозофски концепт

Особе 
 Клиф Јанг, аустралијски фармер и атлетичар
 Нил Јанг, амерички музичар
 Патрик Јанг, амерички кошаркаш
 Џамар Јанг, амерички кошаркаш
 Ангус Јанг, аустралијски гитариста
 Малколм Јанг, аустралијски гитариста
 Ешли Јанг, енглески фудбалер
 Лорета Јанг, америчка глумица
 Берт Јанг, амерички глумац
 Тадијус Јанг, амерички кошаркаш
 Томас Јанг, енглески физичар, лекар и астроном
 Филемон Јанг, камерунски политичар и премијер Камеруна од 2009. године
 Суен Јанг, кинески пливач